Chilon van Sparta, Oud-Grieks filosoof
Chilon (geslacht), een geslacht van hooiwagens